Weingarten (Baden), een gemeente in het Duitse district Karlsruhe in Baden-Württemberg
Weingarten (Palts), een gemeente in het Duitse district Germersheim in Rijnland-Palts
Weingarten (Thüringen), een gemeente in het Duitse district Gotha in Thüringen
Weingarten (Württemberg), een stad in het Duitse district Ravensburg in Baden-Württemberg
 Abdij Weingarten, een voormalig geestelijk vorstendom

Personen
Hermann Weingarten (1834–1892), een protestantse theoloog
Julius Weingarten (1836–1910), een wiskundige
Remko Weingarten (1966–), een Amsterdamse ondernemer, oprichter van onder andere Taxidirekt en schrijver van het boek De taxi-oorlog

Het Duitse woord Weingarten betekent een vlakke plaats waar wijn aangebouwd wordt, in tegenstelling tot de Weinberg die op een helling ligt.